St Quivox ist ein Weiler in der schottischen Council Area South Ayrshire. Er liegt im Norden der Region rund drei Kilometer östlich von Prestwick. Etwa 1,5 km südöstlich verläuft der River Ayr.

Der Weiler besteht nur aus wenigen Häusern. Den Mittelpunkt bildet die St Quivox Parish Church. Alan Cathcart, 4. Lord Cathcart ließ sie im Jahre 1595 erbauen. Spätestens im frühen 13. Jahrhundert befand sich jedoch ein Vorgängerbauwerk am selben Standort. Ebenso wie das nebenliegende Campbell Mausoleum ist das Kirchengebäude als Denkmal der höchsten Kategorie A eingestuft. Im östlich gelegenen Weiler Auchincruive befindet sich außerdem eine agrarwissenschaftliche Forschungseinrichtung.

Während 1961 nur 89 Einwohner in St Quivox gezählt wurden, war die Einwohnerzahl bis 1971 auf 110 angestiegen.

Verkehr 
St Quivox ist direkt an der B7035 gelegen, welche bei Auchincruive in die B743 mündet. Im Nordwesten bindet sie die Ortschaft an die A77 an. Der internationale Flughafen Glasgow-Prestwick befindet sich 1,5 Kilometer nordwestlich.

Ehemals besaß St Quivox einen eigenen Bahnhof an der Bahnstrecke Ayr–Mauchline. Dieser wurde jedoch zwischenzeitlich aufgelassen.

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in South Ayrshire